Цзя — ряд терминов и имён китайского происхождения:

  () — древнекитайский ритуальный сосуд.
 Цзясянь — названия ряда уездов в различных частях Китая
 Аристократическое семейство Цзя — основная группа персонажей классического романа «Сон в красном тереме», его член  — центральный персонаж повествования.
 .